Sumbawa, otok u Indoneziji
Sumbawa (jezik), jezik u Indoneziji
Sumbawa (kabupaten), kabupaten u Indoneziji
Zapadna Sumbawa, kabupaten u Indoneziji